Джулиус Берг (, ) — французский кинорежиссёр.

Биография 
Родился в Париже, Франция, вырос в Оверни, в семье врача.

Изучал искусство кинематографа в Университет Париж III Новая Сорбонна (La Sorbonne Nouvelle) в Париже.
В 2001 году был председателем TéléSorbonne. Создал Первый национальный студенческий телеканал короткометражных фильмов.

Карьера 
В 2003 Джулиус создает продюсерскую компанию MakingProd с Матье Виала и Стефаном Друэ.

С 2007 года снимает рекламы для Orange, Audemars Piguet, Tartare (…) и таких агентств, как Publicis, TBWA, EURO RSCG, JWT, Saatchi & Saatchi.

Свой первый сериал «Putain de Série» с Джонатаном Коэном, Джулиус снял в 2010 году.

Далее снимает успешные сериалы Falco (série télévisée française) и Profilage (série télévisée) в 2014 году для французского телевидения TF1 с Сагамором Стивенином и Одиль Вуйлемен (аудитория 6,8 миллиона / 30,6 % доли рынка).

В 2015 году режиссёру поступает предложение от российской продюсерской компании Star Média снять международный Мата Хари (телесериал) (12x52 мин.)по мотивам биографии знаменитой шпионки. Съёмки сериала проходили в Португалии и России и Украине, в них приняли такие звёзды как Джоканте, Ваина, Депардьё, Жерар, Хауэр, Рутгер, Ламберт, Кристофер, Корбетт, Джон.

В 2016 в Бельгии снимает сериал «Лес» (6x52 м) orig. La Forêt (série télévisée) с Самуэлем Лабартом, Сюзанной Клеман, Фредериком Дифенталь, Алексией Барлье, Патриком Ридремонтом и Николасом Мари. Сериал стал лучшим на фестивале в Ла-Рошель 2017 / Официальный отбор на Series Mania 2017) https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18667278.html

В 2017 работает над двумя эпизодами сериала «Багровые реки» с Оливье Маршалом и Эрикой Сент. Сериал написан по оригинальному сценарию Гранже, Жан-Кристоф, произведен EuropaCorp для France 2.

В 2018 году Джулиус работает с Netflix и снимает два первых эпизода оригинального сериала «Осмос» Osmosis (TV series) с Агатой Бонитцер и Хьюго Беккером. Автор сценария Одри Фуш, продюсеры Од Альбано, Клод Челли и Сара Акнин для CapaDrama.

В 2019 году снял свой первый полнометражный фильм «Не входи» (orig. «The Owners») Не входи (фильм) с легендарными актёрами Ритой Ташингем, Сильвестром Маккоем и талантливой Мэйзи Уильямс в главных ролях. Съёмки фильма проходили в Англии, в старинном особняке. Картина получила позитивные отзывы критиков и зрителей.
В настоящее время Джулиус Берг завершил монтаж над своим новым сериалом для TF1 под названием "Un Homme d’honneur " с такими известными французскими актёрами как Мерад, Кад, Жерар Депардьё,
Атика, Ор, Брайтман, Забу

Личная жизнь 
В настоящее время живёт в Париже. Женат, имеет дочь.